

Algemeen 
 Broek (landschap), drassig of moerassig gebied

Locaties 
 Broekland (Arnhem), een woonwijk in Arnhem
 Broekland (Raalte), een dorp in de gemeente Raalte
 Broekland (Rosmalen), een woonwijk in Rosmalen
 Broekland, een middelbare school in Hoensbroek die hoort bij het Carbooncollege

Zie ook 
 Brookland (doorverwijspagina)
 Broekpolder (doorverwijspagina)
 Broek (toponiem), namen die verwijzen naar het landschapstype broekland